České příjmení Úlehla nosí více osobností:

 Ivan Úlehla – více osobností, viz rozcestník
 Jiří Úlehla (1924–2009) – český botanik, syn Vladimíra
 Josef Úlehla (1852–1933) – český pedagog, překladatel a spisovatel
Lubomír Úlehla (1915–2006) – veterán 311. čs. bombardovací perutě RAF a stíhací pilot Letectva Svobodné Francie
 Petr Úlehla – český hokejista
 Tomáš Úlehla (* 1965) – český politik ODS
 Vladimír Úlehla (1888–1947) – fyziolog rostlin, etnograf a dokumentarista, otec Jiřího
 Blanka Úlehlová (1927–2018) – česká botanička
 Marie Úlehlová-Tilschová – česká publicistka
 Viera Mouralová-Úlehlová (1916–??) – politička Komunistické strany Slovenska

Podobná příjmení 
 Oulehla